{{Музыкальный альбом
 | Название     = Cardiology
 | Тип          = Студийный альбом
 | Исполнитель  = Good Charlotte
 | Обложка      = Good Charlotte Cardiology.jpg
 | Выпущен      = 27 октября 2010
 | Дата записи = август 2009 — апрель 2010
 | Жанр         = Поп-панк
 | Длительность = 46:52
 | Лейбл        = Capitol
 | Продюсер     = Дон Гилмор
 | Страна       = 
 | Язык         = английский
 | Обзоры       = * Allmusic 
 Alternative Press 
 BLARE Magazine  *Consequence of Sound Entertainment Weekly (C)
 Idobi Radio 
 Rock Sound (8/10)
 Rolling Stone 
 Spin (4/10)
 Us Weekly 
 Virgin Music(8/10)
 Kerrang! 
 NME (1/10)
 Galeria Musical 
 Clash (1/10)
 Sputnikmusic 
 | Предыдущий   = Greatest Remixes
 | Пред_год     = 2008
 | Год          = 2010
 | Следующий    = Greatest Hits
 | След_год     = 2010
 | Ещё          = 
 | Прочее       = 
}}Cardiology — пятый студийный альбом американской поп-панк-группы Good Charlotte, вышедший в 2010 году.

 Об альбоме 
Дата выхода Cardiology неоднократно менялась. Первоначально он должен был выйти в 2009 году, но материал не понравился продюсеру и группе, и все записи пришлось перезаписать. И только 2 ноября 2010 года диск был выпущен во всем мире на лейбле Capitol Records.Cardiology отличается от предыдущих работ группы большей мелодичностью и лиричностью.

Диск получил смешанные отзывы. Похвалили альбом Alternative Press, Rock Sound и Virgin Music. Многие критики также обвинили группу в плагиате. Например, NME сравнил многие песни из Cardiology'' с работами The Smashing Pumpkins.

В поддержку альбома группа гастролировала по Северной Америке.

Список композиций 

Бонус-треки японского издания

Бонус-треки в iTunes

Best Buy Exclusive bonus tracks

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Good Charlotte
Альбомы поп-панка